Potifar – postać biblijna ze Starego Testamentu
 Potifar – izraelski system przeciwradarowy